Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Академического (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Академическое, Академический район, Москва.
 Флаг Академического (Санкт-Петербург) — флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Академическое, Калининский район, Санкт-Петербург.